Хантерсвил има више значења:
 Хантерсвил (Западна Вирџинија)
 Хантерсвил (Северна Каролина)